Władcy Azteków:
 Montezuma I – władca Azteków w latach 1440 – 1468
 Montezuma II – władca Azteków w latach 1502 – 1520
Miejscowości w USA:
 Montezuma – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Summit
 Montezuma – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Macon
 Montezuma – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Montezuma – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Montezuma – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Montezuma – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
 Montezuma – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Montezuma (ang. Montezuma Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Montezuma (ang. Montezuma Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
 Montezuma (ang. Montezuma Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Montezuma (ang. Montezuma Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Montezuma (ang. Montezuma County) – w stanie Kolorado
Pozostałe miejscowości:
 Montezuma – miasto i gmina w Brazylii
Inne:
 Montezuma Castle National Monument – amerykański pomnik narodowy
 Montezuma's Revenge – gra komputerowa  z 1984